Josef Hanuš je jméno a příjmení více významných osob:

 Josef Hanuš (historik) (1862–1941) – český literární historik
 Josef Hanuš (chemik) (1872–1955) – český chemik
 Josef Hanuš (kněz) (1876–1928) – český římskokatolický kněz, kanovník, papežský komoří a docent Karlovy univerzity
 Josef Hanuš (generál) (1898–1953) – český voják, důstojník letectva, sborový generál
 Josef Hanuš (fotograf) – český fotograf skla